Kurzbach ist 

der Name eines deutsch-schlesischen Adelsgeschlechts, siehe Kurzbach (Adelsgeschlecht) 
Nach der Familie Kurzbach wurden schlesische Ortschaften benannt:
Bukołowo, (Buckolowe; 2. Februar 1937–1945 Kurzbach), Ortschaft der Gemeinde Żmigród, Polen 
Rożniątów (Rosniontau; 3. Juli 1936–1945 Kurzbach), ehemaliger Herrensitz der Grafen von Tschirschky-Renard, der Grafen von Eulenburg-Prassen, Ortschaft der Gemeinde Strzelce Opolskie, Polen
 Bělohrad (Nečín) (Kurzbach auch Kurzbach 1. Anteil), Ortsteil von Nečín, Okres Příbram, Tschechien
 Strupina (Kurzbach 2. Anteil), Ortsteil von Nečín, Okres Příbram, Tschechien
 Ortsteil Kurzbach der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern

 Familie von Seydlitz-Kurzbach, siehe Seydlitz (Adelsgeschlecht)

Kurzbach ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Kurzbach (1991–2014), deutscher Volleyballspieler
 Alexander von Seydlitz-Kurzbach (1847–1935), preußischer Generalleutnant
 Gerhard Kurzbach (1915–1944), deutscher Offizier der Wehrmacht und Gerechter unter den Völkern
 Hermann von Seydlitz-Kurzbach (1810–1895), preußischer Generalleutnant 
 Joachim von Seydlitz-Kurzbach (1911–2005), deutscher Offizier
 Paul Kurzbach (1902–1997), deutscher Komponist
 Rudolf von Seydlitz-Kurzbach (1812–1870), deutscher Rittergutsbesitzer und Hofbeamter
 Tim Kurzbach (* 1978), deutscher Kommunalpolitiker (SPD) 
 Walther von Seydlitz-Kurzbach (1888–1976), deutscher General

Siehe auch:

 Kurzach